«Гвозди с красными шляпками» — один из последних рассказов американского писателя Роберта Говарда о знаменитом персонаже — варваре Конане из Киммерии. Впервые опубликована в журнале Weird Tales приблизительно в июле-октябре 1936.

Основой сюжета являются приключения Конана и его спутницы в затерянном городе, выродившиеся обитатели которого ведут войну друг с другом, ведущую к их взаимному самоуничтожению. Ввиду мрачной темы упадка и гибели рассказ считается классикой цикла о Конане и рассматривается последователями Говарда как одно из его лучших произведений.

Описание сюжета 

Техотль указал на чёрную колонну, сделанную из эбенового дерева, стоявшую за возвышением. Сотни красных точек покрывали её отполированную поверхность — алые головки больших медных гвоздей, вбитых в чёрную древесину. «Пять красных гвоздей за пять ксоталанских жизней!» — ликовал Техотль и жуткое ликование, отражающееся на лицах слушателей, сделало их нечеловеческими. 
В джунглях Дарфара Конан настигает воительницу и пиратку Валерию, которая, как и он, дезертировала из лагеря Заралло в Сумете. Обозревая окрестности с вершины скалы, парочка обнаруживает неизвестный город. В это время коней пиратов пожирает гигантский ящер. Сумев отвлечь животное, парочка спешит к останкам древней цивилизации. Конану удаётся умертвить настигшего их ящера, и герои решают обыскать город в поисках наживы.

Конан и Валерия спасают от неминуемой смерти горожанина Техотля и узнают от него и от вождя клана князя Ольмека, что город Ксухотль представляет собой одно большое здание, в котором идёт ожесточённая война между двумя кланами одного племени, которое полсотни лет назад (после неудачной попытки мятежа против короля Стигии) перекочевало сюда с озера Зуад. В лесах многие стали жертвой драконов; выжившие с помощью городского раба Толькемека, открывшего ворота, берут город, построенный в незапамятные времена беженцами из Косалы. Чародеи-косаланцы воскресили драконов и вывели овощи, питающиеся воздухом. Племя вырезает горожан и переселяется в город, так как уйти из-за драконов невозможно. Вожди кланов Ксотоланк и Текультли поссорились из-за женщины, их кланы погрузились в кровавую вражду, укрепившись в противоположных сторонах города. Люди Текультли взяли приступом укрепления Толькемека, подвергли его чудовищным пыткам а потом бросили его умирать в катакомбах. Ольмек предлагает пиратам сражаться за плату, они соглашаются.

Ночью служанка Таскелы, возлюбленной князя, пытается одурманить Валерию ароматом чёрного лотоса. Валерия подвергает её жестокой пытке, но служанка обманывает её и бежит в катакомбы, где становится жертвой неизвестного чудовища. Ксоталанцы при помощи флейты безумия прорываются в Текультли, происходит побоище, клан Текультли с помощью пиратов побеждает.

Конан делает вылазку в Ксотоланк в поисках уцелевших ксолатанцев, где на него (по приказу Ольмека) совершают покушение недавние союзники. Ольмек тем временем захватывает Валерию, но сам становится жертвой колдовства Таскелы. Конан, наткнувшись на Ольмека, освобождает его из пыточного устройства, поверив обещаниям князя помочь спасти Валерию и убить Таскелу. Выясняется, что Таскела живёт на свете многие сотни лет, именно из-за неё племя восстало против короля Стигии. Однако вскоре, защищаясь от вероломного князя, Конан убивает его.

Таскела готовится принести Валерию в жертву, чтобы похитить её жизненную силу. Конан попадется в капкан и становится безвольным статистом. В этот момент на уцелевших ксухотлианцев обрушивается Толькемек и с помощью магического оружия истребляет остаток племени. Таскела освобождает Конана, тот убивает Толькемека. Таскела захватывает оружие старика, но получает нож в спину от Валерии. Парочка отправляется к побережью, чтобы начать морской разбой.

Детали издания 

Рассказ был переиздан в сборниках The Sword of Conan (Gnome Press, 1952) and Conan the Warrior (Lancer Books, 1967). В виде отдельной книги рассказ был впервые опубликован в 1975 в издательстве Donald M. Grant, Publisher, Inc, как 4-й выпуск их серии произведений о Конане. Рассказ переиздавался в последний раз в сборниках The Conan Chronicles Volume 2: The Hour of the Dragon (Gollancz,2001) и Conan of Cimmeria: Volume Three (1935—1936) (Del Rey, 2005).

Адаптации 
Позднее рассказ был адаптирован Роем Томасом и Барри Виндзор-Смитом для выпусков № 2-3 журнальных серий Savage Tales компании Marvel Comics. Пересказ Томаса и Смита был позднее переиздан в чёрно-белом журнале Conan Saga в 1987. Он также переиздавался много раз с того времени, как в чёрно-белом, так и в цветном варианте как компанией Марвел так и недавно Dark Horse.

Появлялась информация о съёмке мультфильма по мотивам рассказа, актёр Рон Перлман должен был озвучивать Конана, Марк Хэмилл — Толькемека, но с декабря 2007 на соответствующем сайте так и не произошло обновлений.

Примечания

Ссылки 

 Conan wiki • Red Nails • Synopsis, characters, locations, and publishing history
 Conan the Barbarian at AmratheLion.com
 Conan.com: The Official Website
 Conan: Red Nails — Official film website

Рассказы 1936 года
Конан
Рассказы Роберта Говарда